Song Ningzong (1168-1224), keizer van de Chinese Song-dynastie
 Yuan Ningzong (1326-1332), keizer van de Chinese Yuan-dynastie